Dersu Uzała – myśliwy z plemienia plemienia Nanajów
 Dersu Uzała – książka podróżnicza Władimira Arsienjewa
 Dersu Uzała – radziecki film w reżyserii Agasiego Babayana z 1961 roku
 Dersu Uzała – japońsko-radziecki film w reżyserii Akira Kurosawy z 1975 roku